

Persone 

 Hall e Oates – duo musicale statunitense formato da Daryl Hall e John Oates

Geografia

Austria 
 Bad Hall – città nel distretto di Steyr-Land (Alta Austria)
 Hall o Hall bei Admont – ex comune ora località di Admont, comune nel distretto di Liezen (Stiria)
 Hall in Tirol – città nel distretto di Innsbruck-Land (Tirolo)

Canada 
 Hall Beach – comunità nella regione di Qikiqtaaluk (Nunavut)

Germania 
 Hall in Sachsen – antico nome di Halle (Saale), città extracircondariale (Sassonia-Anhalt)
 Schwäbisch Hall (già Hall am Kocher) – comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Circondario di Schwäbisch Hall – circondario nel distretto di Stoccarda con capoluogo Schwäbisch Hall (Baden-Württemberg)

Russia 
 Isola di Hall – isola nel Mar Glaciale Artico appartenente all'arcipelago della Terra di Francesco Giuseppe (Arcangelo)

Stati Uniti d'America 
 Isola Hall – isola nel Mare di Bering (Alaska)

Svizzera 
 Hall – antico nome tedesco di Alle, comune nel distretto di Porrentruy (Canton Giura)

Altro 
 3299 Hall – asteroide della fascia principale
 Hall – locale di un albergo dal quale si accede alle varie aree dello stesso
 Mithral Hall – città immaginaria del gioco di ruolo Dungeons & Dragons

Pagine correlate 
Contea di Hall – pagina di disambiguazione
Hall of Fame (disambigua) – pagina di disambiguazione
Annie Hall – pagina di disambiguazione
Edward Hall – pagina di disambiguazione
Gary Hall – pagina di disambiguazione
James Hall – pagina di disambiguazione
Jim Hall (disambigua) – pagina di disambiguazione
John Hall – pagina di disambiguazione
Jon Hall – pagina di disambiguazione
Michael Hall – pagina di disambiguazione
Sindrome di Hall – pagina di disambiguazione

Pagine correlate 
 Halls

Altri progetti